Krotoszyn (gromada), 1971–1972 (powiat krotoszyński)
 Krotoszyn-Południe (gromada), 1960–1971 (powiat krotoszyński)
 Krotoszyn-Północ (gromada), 1960–1972 (powiat krotoszyński)
 Krotoszyn Stary (gromada), 1954–1959 (powiat krotoszyński)